Een verkeersweg:
 N25 (België)
 N25a (België)
 N25 (Frankrijk)
 N25 (Ierland)
 N25 (Luxemburg)
 N25 (Oekraïne)
 N25 (Zwitserland)